Кристиан Магнус Фальсен (; 1782—1830) — норвежский  и .

Биография

Кристиан Магнус Фальсен родился 14 сентября 1782 года в Кристиании (ныне Осло), из ; сын норвежского поэта и драматурга  (1755—1808) и  (1762—1825). Окончил юридический факультет Копенгагенского университета.
  

По окончании университета работал адвокатом, затем судьёй. После отделения Норвегии от Дании, Фальсен был членом Эйдсвольдского сейма (1814) и председателем комиссии, которой было поручено выработать проект Конституции Норвегии, где он являлся представителем «Партии независимости» (иначе «Партия принца»; Selvstendighetpartiet), которая выступала за немедленное утверждение самостоятельности норвежского государства. Когда состоялось объединение Норвегии со Швецией, он сперва отказался от участия в политической деятельности, но потом примирился с новым порядком вещей и в ряде вопросов даже поддерживал правительство. Под конец жизни стал председателем верховного суда в Христиании. 

Кристиан Магнус Фальсен умер 13 января 1830 года в родном городе.

Главный исторический труд Кристиана Магнуса Фальсена — «Norges Historié» — история страны доведенная до 1319 года (Христиания, 4 т., 1823—25). 

Его брат  (1787—1852) с 1821 года был членом и несколько раз президентом Стортинга; принадлежал к консервативной партии.

Примечания

Литература 
 Daa, Ludvig Kristensen (1860) Magnus Falsen, et Bidrag til Norges Konstitutions Historie (Christiana).
 Vullum, Erik (1881) Kristian Magnus Falsen, Grundlovens Fader (Christiana).

Ссылки 
 Christian Magnus Falsen.
 Christian Magnus Falsen.

Судьи Норвегии
Члены Учредительного собрания Норвегии